Los tipos de letra de Microsoft, son tipografías digitales adquiridos desde varias compañías por Microsoft Corporation, con la finalidad de entregarse con las diversas versiones del software de dicha empresa, entre los cuales figuran Microsoft Windows, Microsoft Office, entre otros.

Para la presentación de páginas web en internet y el uso en navegadores y sistemas operativos ajenos a Windows, Microsoft licenció algunos de los tipos de letra presentes en su software de tal manera que fueran de libre acceso siempre y cuando se utilizara con fines no comerciales, con el nombre Core fonts for the Web. La vigencia del proyecto terminó en 2002.

Fuentes

Referencias